miasto Sitka na Alasce
 miejscowość Nowoarchangielsk; obwód kirowohradzki Ukrainy